

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 9, w tym 2 podstawowe
 Nowaki – część miasta Mszana Dolna
 Nowaki – część wsi Łętowe  w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Mszana Dolna
 Nowaki – przysiółek wsi Kasina Wielka w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Mszana Dolna
 Nowaki – część wsi Lubomierz  w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Mszana Dolna
 Nowaki – część wsi Ponurzyca  w woj. mazowieckim, w pow. otwockim, w gminie Celestynów
 Nowaki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Skórzec
 Nowaki – wieś w woj. opolskim, w pow. nyskim, w gminie Pakosławice
 Nowaki – część wsi Duńkowice  w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Radymno
 Nowaki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Prostki

Inne 
 Kabaret Nowaki – polska grupa kabaretowa
 Nowaki (1941) – niszczyciel typu Kagero z okresu II wojny św.

Zobacz też 
 Święte Nowaki